Желва́к (вероятно, от древнеславянского жолвь, «черепаха») — вздутие под кожей человека или животного, под корой дерева; мускулы, проявляющиеся под кожей лица при жевании. В настоящее время употребляется в основном в геологических значениях:
 Желвак — минеральный агрегат, обычно без чётко выраженной структуры или границы.
 Желваки — карбонатные стяжения, образованные животными или водорослями.
 Желвак рудный — рудная конкреция эллипсоидальной или неправильной формы.

Литература 
 желваки. // Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. 1978.
 желваки рудные. // Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра. Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. 1978.
 желвак. // Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.
 желвак. // Словарь Фасмера.